Фанни Сметс (, ) — бельгийская прыгунья с шестом. 17-кратная чемпионка Бельгии (8 на стадионе: 2009—2011, 2013, 2016, 2017, 2019, 2021; 9 в помещении: 2008—2011, 2016—2018, 2020—2021), обладательница нескольких национальных рекордов Бельгии в прыжках с шестом.

Биография и карьера 
В 2006 году перешла в прыжки с шестом из гимнастики. В 2008 году впервые стала чемпионкой Бельгии. В 2013 году окончила Льежский университет. Участвовала в четырёх командных чемпионатах Европы (2009, 2010, 2011, 2013).

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Прыгуны с шестом Бельгии
Выпускники Льежского университета
Чемпионы Бельгии по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года